SBNO2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 366 амінокислот, а молекулярна маса — 150 275.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, активаторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, остеогенез, диференціація клітин, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки